

Biografia 
Era il primogenito del re del Bhutan Ugyen Wangchuck. Ricevette una formazione in letteratura inglese, hindi e buddhista. Nel corso del suo regno il Bhutan cominciò a rinunciare al proprio isolamento.

Nel 1947 il Bhutan partecipò alla "Asian Relations Conference" a New Delhi in India. L'8 agosto 1949 fu sottoscritto il "Trattato di pace perpetua e di amicizia" fra il governo indiano e il Bhutan. Questo trattato è, ancora oggi, alla base delle relazioni indo-bhutanesi. Con esso il Bhutan ha accettato di essere assistito dall'India per quanto riguarda le relazioni internazionali.

Sposò la regina Ashi Phuntsho Choden e la sua sorella, la regina Ashi Pema Dechen (sue cugine di secondo grado).

Onorificenze

Onorificenze del Buthan

Onorificenze straniere

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
Bhutan
Capi di Stato e di governo nel 1950
Capi di Stato e di governo nel 1951
Capi di Stato e di governo nel 1952

Fonti

Altri progetti 

Wangchuck, Jigme
Re del Bhutan
Cavalieri dell'Ordine dell'Impero indiano